Vincze Géza (1889–1964) filológus, irodalomtörténész
 Vincze Géza (1945) labdarúgóedző, önkormányzati politikus (MSZP) 
 Vincze Géza (?) a Fidelitas politikusa